Батырбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Батырбай — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Батырбай — деревня в Бардымском районе Пермского края.